LFO est un sigle qui signifie :
 Low frequency oscillator, un oscillateur très basse fréquence ;
 Ligue de football d'Occitanie, l'instance dépendant de la Fédération française de football chargé d’organiser les compétitions en Occitanie.

LFO peut aussi désigner :
 LFO, un groupe de musique électronique.